Geoffroi I de Provence, (v. 1013 - †1063) ;
 Geoffroi II de Provence, (? - †1065), neveu de Geoffroi I de Provence.